Janette Husárová (ur. 4 czerwca 1974 w Bratysławie) – słowacka tenisistka, reprezentantka kraju w Pucharze Federacji.

Specjalistka gry podwójnej, w której wygrała 25 turniejów, w tym WTA Tour Championships w 2002 w parze z Diemientjewą oraz 3 turnieje pierwszej kategorii (Berlin, Moskwa, Tokio). Wystąpiła w finale debla podczas wielkoszlemowego US Open 2002 (w parze z Diemientjewą; uległy deblowi Ruano Pascual/Suárez). Osiągała też sukcesy w grze mieszanej.

W kwietniu 2003 roku była notowana na trzecim miejscu kobiecego rankingu deblistek. W grze pojedynczej jej najwyższa pozycja to 31. miejsce (w tym samym roku), a największe osiągnięcie wielkoszlemowe to czwarta runda Australian Open 2002.

Turnieje WTA

Gra podwójna

Bibliografia 

Słowackie tenisistki
Zdobywczynie Pucharu Federacji
Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Bratysławie